Berka steht für:

Orte:
 Bad Berka, Stadt im Landkreis Weimarer Land, Thüringen, bis 1911 Berka (Ilm)
 Berka vor dem Hainich, Gemeinde im Wartburgkreis, Thüringen
 Berka (Katlenburg-Lindau), Ortsteil von Katlenburg-Lindau, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Berka (Sondershausen), Ortsteil von Sondershausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Berka/Werra, Ortsteil von Werra-Suhl-Tal, Wartburgkreis, Thüringen
 Berka, früherer Name für Rheinberg, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen

Fließgewässer:
 Berka (Fluss), linker Zufluss der Werra bei Albungen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Sonstiges:
 Berka (Adelsgeschlecht), thüringisches Adelsgeschlecht aus Berka (Sondershausen)
 Berka von Dubá, böhmisches Adelsgeschlecht
 Grafschaft Berka, thüringische Grafschaft um Bad Berka

Berka ist der Familienname folgender Personen:
 Amplonius Rating de Berka (1363/64–1435), deutscher Gelehrter, Arzt und Büchersammler
 Hanuš Berka (1941–1978), tschechoslowakischer Jazzmusiker
 Karel Berka (1923–2004), tschechischer Philosoph
 Klaus Berka (* 1949), deutscher Unternehmer
 Milan Berka (* 1978), tschechischer Handballspieler
 Nicole Berka (* 1980), deutsche Politikerin
 Waldemar Berka (1880–1965), deutscher Generalmajor
 Walter Berka (1948–2021), österreichischer Jurist und Hochschullehrer
 Zbynko Berka von Duba und Leipa (1551–1606), Erzbischof von Prag

Siehe auch:
 Kloster Berka in Bad Berka, Thüringe
 Perka